Mémé, Frans voor 'grootmoeder', ook in Vlaanderen als koosnaam gebruikt
 Meme (Kameroen), een departement van Kameroen
 Meme (rivier), een rivier in Kameroen
 Meme (memetica), een idee, gedrag of stijl dat zich onder informatiedragers verspreidt in een cultuur
 Internetmeme, een meme die zich via het internet verspreidt
 Image macro, een internetmeme die bestaat uit een humoristische afbeelding met een tekstje, meestal gewoon een meme genoemd